Het speerwerpen voor vrouwen op de Olympische Spelen van 2008 in Peking werd als onderdeel van atletiek afgewerkt op 19 augustus (kwalificatieronde) en 21 augustus (finale) in het Nationale Stadion van Peking.

Als kwalificatie-eis gold 60,50 (A-limiet) en 56,00 (B-limiet).

Medailles

Records 
Vóór de Olympische Spelen van 2008 in Peking waren het wereldrecord en olympisch record als volgt.

Uitslagen 
De volgende afkortingen worden gebruikt:
 OR Olympisch record
 PB Persoonlijk record
 SB Beste seizoensprestatie
 Q Gekwalificeerd voor de finale door minstens 61,50 m te werpen
 q Gekwalificeerd voor de finale door bij de eerste twaalf te eindigen
 x Ongeldige worp

Kwalificatieronde 
Groep A 19 augustus 2008 09:00
Groep B 19 augustus 2008 10:40

Finale 
21 augustus 2008 19:10

Externe links 
  Kwalificatie eisen van Peking 2008 op IAAF.org
  Programma van de Olympische Spelen van Peking op IAAF.org
  Uitslag van de kwalificatieronde op IAAF.org
  Uitslag van de finale op IAAF.org

Vrouwen speerwerpen